Molekulska formula -{C10H14N2O5}- se može odnositi na:

 Telbivudin
 Timidin